Radovesnice kan verwijzen naar twee verschillende Tsjechische gemeenten in de regio Midden-Bohemen, die deel uit maken van het district Kolín:

 Radovesnice I
 Radovesnice II

Zie ook 
 Radovesice